Юкола:

 Ю́кола — сушёно-вяленое мясо рыб.
 Ю́кола — эстафета по спортивному ориентированию.